Wargame, Wargames, War Games possono riferirsi a:

Wargame – genere di gioco di strategia che simula combattimenti bellici
WarGames Match – tipologia di incontro di wrestling
Wargames – termine usato per indicare attività ludiche di simulazione di guerra come il Paintball (simulazione di guerra con proiettili di vernice), il Softair (simulazione di guerra con armi ad aria compressa) e il Laser tag (simulazione di guerra con armi laser) 
Wargames - Giochi di guerra – film del 1983 di John Badham
Wargames 2 - Il codice della paura – film del 2008 di Stuart Gillard, sequel del precedente
WarGames: Defcon 1 – videogioco
Batman: Giochi di guerra (War Games) – saga a fumetti di Batman
War Games – album discografico dei Grave Digger
War games – episodio della serie televisiva I ragazzi della 3ª C